Karlslunde (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Greve. De parochie maakt deel uit van het bisdom Roskilde
 Karlslunde (plaats), een plaats in de Deense regio Sjælland, gemeente Greve
 Karlslunde Strand (plaats), een plaats in de Deense regio Sjælland, gemeente Greve
 Karlslunde Strandsogn, een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Greve. De parochie maakt deel uit van het bisdom Roskilde